Kijewo Królewskie (plaats), plaats in Polen
 Kijewo Królewskie (gemeente), gemeente in Polen